Il mondo di notte n° 3 è un film del 1963, diretto da Gianni Proia.

Trama

Note
Un episodio del film  è stato girato a Sant'Agata Feltria (PU): Teatro Mariani nelle Marche.

Collegamenti esterni 
 

Mondo movie
Film documentari italiani